Высшая лига 1995/1996 () — 75-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1995/1996
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1995 году
Спорт в Ирландии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996